Velika nagrada Nemčije 2016 je dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 31. julija 2016 na dirkališču Hockenheimring. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Daniel Ricciardo, tretji pa je bil Max Verstappen, oba Red Bull-TAG Heuer.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|6
|
|Mercedes
|1:15,485
|1:14,839
|1:14,363
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|44
|
|Mercedes
|1:15,243
|1:14,748
|1:14,470
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|3
|
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:15,591
|1:15,545
|1:14,726
|align="center"|3
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|33
|
|
|1:15,875
|1:15,124
|1:14,834
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|7
|
|Ferrari
|1:15,752
|1:15,242
|1:15,142
|align="center"|5
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|5
|
|Ferrari
|1:15,927
|1:15,630
|1:15,315
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|27
|
|
|1:16,301
|1:15,623
|1:15,510
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|77
|
|Williams-Mercedes
|1:15,952
|1:15,490
|1:15,530
|align="center"|7
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|11
|
|Force India-Mercedes
|1,16,169
|1:15,500
|1:15,537
|align="center"|9
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|19
|
|Williams-Mercedes
|1:16,503
|1:15,699
|1:15,615
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|1:15,987
|1:15,883
|
|align="center"|11
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|22
|
|McLaren-Honda
|1:16,172
|1:15,909
|
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|55
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:16,317
|1:15,989
|
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|14
|
|McLaren-Honda
|1:16,338
|1:16,041
|
|align="center"|13
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|8
|
|Haas-Ferrari
|1:16,328
|1:16,086
|
|align="center"|20
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|30
|
|Renault
|1:16,636
|1:16,665
|
|align="center"|14
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|20
|style="padding-right:24px"|
|Renault
|1:16,716
|
|
|align="center"|16
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|94
|
|MRT-Mercedes
|1:16,717
|
|
|align="center"|17
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|26
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:16,876
|
|
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|88
|
|MRT-Mercedes
|1:16,977
|
|
|align="center"|19
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|12
|
|Sauber-Ferrari
|1:17,123
|
|
|align="center"|21
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|22
|align="center"|9
|
|Sauber-Ferrari
|1:17,238
|
|
|align="center"|22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|67
|1:30:44,200
|2
|align="center"|25
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|67
| +6,996
|3
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|67
| +13,413
|4
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|6
| Nico Rosberg
|Mercedes
|67
| +15,845
|1
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|67
| +32,570
|6
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|67
| +37,023
|5
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|67
| +70,049
|8
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
| align="center" |22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|66
| +1 krog
|12
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
| align="center" |77
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|66
| +1 krog
|7
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|66
| +1 krog
|9
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|21
| Esteban Gutiérrez
|Haas-Ferrari
|66
| +1 krog
|11
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|66
| +1 krog
|13
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|66
| +1 krog
|20
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|66
| +1 krog
|15
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso-Ferrari
|66
| +1 krog
|18
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Renault
|66
| +1 krog
|16
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes
|65
| +2 kroga
|17
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|65
| +2 kroga
|22
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|65
| +2 kroga
|14
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|88
| Rio Haryanto
|MRT-Mercedes
|65
| +2 kroga
|19
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|57
|Motor
|21
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|36
|Vzmetenje
|10
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2016
2016